Кејси Делаква и Јарослава Шведова су освојиле турнир. У финалу су победиле Гарбиње Мугурузу и Карлу Суарез Наваро са 6:3, 6:7, [10:5].

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе
Главни жреб

Отворено првенство Мадрида 2015.
Отворено првенство Мадрида — женски парови